В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Ненсі Гюнтер 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Ненсі Гюнтер (фінал)
  Розмарі Казалс (півфінал)
  Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)

 Венді Овертон (півфінал)
 Джуді Тегарт-Далтон (1-ше коло)
 Валері Зігенфусс (1-ше коло)
 Марі-Анн Ейсел (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

Virginia Slims of Indianapolis